Umarkot kan syfta på följande platser:

Indien 

 Umarkot (ort), Chhattisgarh,

Pakistan 

 Umerkot, ort, Sindh, 

Robotskapade Indienförgreningar